Duits voetbalelftal onder 17 (mannen)
Duits voetbalelftal onder 17 (vrouwen)